Overcome (album All That Remains)
 Overcome (album Alexandry Burke)
 Overcome (singel Creed)